Sezon 1933/1934 był 10. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Tytuł obroniła drużyna Helsingborgs IF.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Allsvenskan

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF
 Trybuna Robotnicza, 24–25.02.1979, s. 8.

1933 w piłce nożnej
1934 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji